Sansa steht für:

 Sansa Regional Airline, eine costa-ricanische Fluggesellschaft
 Sansa (Pyrénées-Orientales), eine Gemeinde in der französischen Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Sansa, piemontesischer Name der Gemeinde Salza di Pinerolo in der Provinz Turin, Italien
 Sansa (Apfel), eine Apfelsorte
 in europäischen Sprachen vorkommende Bezeichnung für Lamellophon
 Sansa Stark, einer der Hauptcharaktere in der Buchreihe und Filmserie Ein Lied von Eis und Feuer
 eine Serie von MP3-Playern von SanDisk
 Sansa (Klöster), buddhistische Bergklöster in Südkorea

SANSA ist die Abkürzung für:
 South African National Space Agency, die südafrikanische Weltraumorganisation

SANSA